IPEX steht für:

 KfW IPEX-Bank, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
 InterParliamentary EU information eXchange, eine Plattform für den Informationsaustausch unter den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Kandidatenländer der Europäischen Union sowie zwischen den nationalen Parlamenten und dem Europäischen Parlament
 Einen Standard für WLAN-Anschlüsse in der Computertechnik, siehe U.FL
 IPEX-Syndrom, eine Erbkrankheit

Abkürzung